Ukrainian Hockey Extra League 2015/2016 var den 24 säsongen av det Ukrainska mästerskapet i ishockey, och den första säsongen sedan namnbytet till Ukrainian Hockey Extra League. Det var länge oklart om vilka lag som skulle delta i ligan denna säsong; dels på grund av oroligheterna i Ukraina, men även på grund av att flera av klubbarna har ekonomiska problem. Donbass vann både grundserien och slutspelet.

Grundserien
Nedan ses slutställningen i grundserien.

Slutspelet 
Slutspelet spelades enligt nedan, där semifinalerna avgjordes i bäst av fem matcher och finalen i bäst av sju matcher.

Referenser

Ishockeysäsongen 2015/2016
Ishockey i Ukraina
2015 i Ukraina
2016 i Ukraina